Серравалле-Ланге () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.

Население составляет 363 человека (2008 г.), плотность населения составляет 40 чел./км². Занимает площадь 9 км². Почтовый индекс — 12050. Телефонный код — 0173.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.serravalle-langhe.com

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики